Берси́ ():

 Берси — район Парижа, в котором находятся:
 Дворец спорта Берси.
 Здание министерства финансов, часто называемое Берси.
 Мост Берси.
 Вокзал Берси.
 Станция метро Берси.
 Коммерческий центр «Деревня Берси» (Bercy Village)
 Порт-де-Берси — выезд на скоростное шоссе А4.
 Бульвар Берси.
 Улица Берси.
 Берси () — искусственный остров на озере Домениль.

См. также 
 Берси (соус) — соус французской кухни.
 Масло берси — кулинарный полуфабрикат французской кухни.